Roberto Sambonet – architetto e designer italiano
Sambonet – marchio di posateria di proprietà di Sambonet Paderno Industrie
Sambonet Paderno Industrie – azienda italiana